Termin TRET ima više značenja.

 Alfa,alfa-trehaloza sintaza, enzim
 Tret, Mari, naselje u Pakistanu